Гран-при Китая  года — гонка Формулы-1, состоялась 16 октября 2005 года на трассе Международный автодром Шанхая, (Китай). Гран-при Китая 2005 года стало завершающим в сезоне, на нём определился победитель в Кубке Конструкторов — команда Renault.

Квалификация 
Состоялась 15 октября.

Гонка 

|}

 Поул: Фернандо Алонсо 1:34,080
 Быстрый круг: Кими Райкконен; 1:33,242 на 56 круге.
 Круги лидирования: Фернандо Алонсо 1—56 (56).
 На прогревочном круге столкнулись Кристиан Альберс и Михаэль Шумахер. Оба стартовали с пит-лейн.
 Нараин Картикеян стартовал с пит-лейн.
 Последняя гонка для команды Minardi

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Китая